«Пётр Первый и Второй» (в источниках своего времени «Пётр Первый и Вторый» в соответствии с церковнославянской морфологией) — первый в истории российского флота стопушечный линейный корабль 1 ранга, построенный на верфи Санкт-Петербургского Адмиралтейства в 1723—1727 гг.

Постройка 
Конструкция корабля была спроектирована лично Петром Первым. В разработке чертежей и росписи корабля Петру Первому помогал Федосей Скляев.

Корабль был заложен на стапеле в 1723 году. Строительством корабля вплоть до своей смерти руководил лично Пётр. В строительстве корабля царю помогали корабельные подмастерья Пальчиков и Карлсбом.

После смерти Петра возник конфликт между Федосеем Моисеевичем Скляевым и Адмиралтейств-коллегии по поводу достройки этого «государева» корабля. Сущность конфликта состояла в том, что Адмиралтейств-коллегия первоначально поручила руководство завершением строительства англичанину Ричарду Броуну. Это вызвало энергичный протест всех выпестованных Петром отечественных кораблестроителей, которые считали, что достраивать корабль должны только русские люди. Как главный конструктор и хранитель царских чертежей Скляев отказался выдать их Броуну и добился решения Екатерины I о достройке корабля под коллективным руководством отечественных корабельных мастеров во главе с ним самим.

Служба 
Корабль «Пётр Первый и Второй» участвовал в манёврах флота у Красной Горки в мае-июне 1729 года.

С мая по август 1732 года и с мая по август 1736 года находился на Кронштадтском рейде в обучающих экипаж плаваниях.

Принимал участие в боевых действиях Русского Балтийского флота под Данцигом в 1734 году. Был флагманским кораблём русской эскадры, когда 15 мая под флагом адмирала Т. Гордона вышел из Кронштадта и направился к Данцигу.

26 мая вместе с эскадрой у Пиллау прикрывал выгрузку с транспортов осадной артиллерии, затем в составе эскадры крейсировал у Пиллау, блокируя Данциг с моря.

После капитуляции крепости (13 июня) «Пётр Первый и Второй» с эскадрой ушел в Ревель, а 2 июля прибыл в Кронштадт.

Был повреждён во время грозы 23 сентября 1736 года (молния ударила в грот-мачту, в результате чего возник пожар). Больше в моря не выходил.

По решению Адмиралтейств-коллегии после 19 августа 1744 года введён в плавучий док для сохранения памяти о Петре Великом.

Разобран по ветхости в 1752 году.

Командиры 
 И. А. Брант (1728—1729)
 Я. Фогель (1732)
 Р. Литель (1734)
 Пётр Дефремери (1736).

См. также 
 Линейный корабль (парусный)
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Литература 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи